CNG peut faire référence à :

Transports 

 Compressed Natural Gas (en français, gaz naturel comprimé), un gaz utilisé comme carburant pour automobiles ; ce sigle est désormais présent sur toutes les pompes à essence d'Europe qui vendent ce type de carburant.
 Base aérienne 709 Cognac-Châteaubernard, en France, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Informatique 

 Cryptography Next Generation, de Microsoft (voir Cryptographic Application Programming Interface) ;

Biologie 

 cyclic nucleotid gated channel, une protéine-canal HCN ;
 Centre national de génotypage, un organisme français de recherche en génétique faisant partie de la Génopole d'Évry ;

Administration 

 Caisse Nationale du Gendarme,  une mutuelle de la Gendarmerie, en France ;
 Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;

Code IATA des aéroports